«Ази Асланов» () — конечная станция первой (Красной) линии Бакинского метрополитена. Расположена за станцией «Ахмедли». За станцией находится многопутный оборотный тупик.

Станция введена в эксплуатацию 10 декабря 2002 года в составе участка «Ахмедлы» — «Ази Асланов». Получила своё название в честь советского военачальника, Ази Ахад оглы Асланова.

Характеристика 
«Ази Асланов» — колонная трёхпролётная станция мелкого заложения. Платформа островная, длиной 113 м.

Станция находится на самой окраине города, на территории посёлка Ахмедли, недалеко от Зыхского шоссе. В 2000-е годы в этом районе велось активное жилищное строительство. Станция имеет четыре выхода, которые ведут в подземные переходы.

При прибытии на станцию звучит фрагмент песни «При лунном свете» композитора Гамбара Гусейнли.

История 
Станция метрополитена под проектным названием «Комсомол» была заложена в этом месте ещё в середине 1980-х годов, однако распад СССР повлёк за собой остановку работ. В 1993 году по инициативе президента Азербайджана Гейдара Алиева были начаты переговоры о поиске источников финансирования, однако процесс не увенчался успехом.

Лишь в 2001 году Азербайджану удалось договориться с Европейским союзом о выделении 4,5 млн евро на строительство станции. Средства на строительство тоннелей в объёме 5,5 млрд манатов были выделены азербайджанским государством. Основная часть выделенных средств была потрачена на закупку строительного оборудования .

Примечания

Ссылки 
 Станция на сайте «Мир метро»

Станции Бакинского метрополитена
Колонные станции мелкого заложения